Jan Bouman (architect), een Nederlands architect vooral werkzaam in Duitsland
 Jan Bouman (voetballer), een Nederlands voetballer